I. (1.) Korps bzw. I. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 I. Korps (Bundeswehr) (1956–1995); später I. Deutsch-Niederländisches Corps 
 I. Armee-Korps (Preußen)
 I. Königlich Bayerisches Armee-Korps
 1. Korps (Österreich-Ungarn)
 I. Armeekorps (Reichswehr)
 I. Armeekorps (Wehrmacht)
sowie:
 I. Australisches Korps
 I. Britisches Korps
 I. Französisches Korps
 I Corps (Vereinigte Staaten)
 I Corps (Vereinigtes Königreich)
 I. Armeekorps (Syrien)
 Feldarmeekorps 1 der Schweiz

I. Panzerkorps steht für:
 I. US-Panzerkorps
 I. SS-Panzerkorps

I. Korps steht für folgende Musikkorps:

 Heeresmusikkorps 1
 Luftwaffenmusikkorps 1
 Wehrbereichsmusikkorps I